W Rumunii
 Făurești – gmina w okręgu Vâlcea
 Făurești – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Făurești

 Făurești – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Zătreni
 Făurești – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Copalnic-Mănăștur